Big Creek (Californië), een plaats in de Verenigde Staten
Big Creek (Mississippi), een plaats in de Verenigde Staten
Big Creek (Belize), een plaats in Belize